Елена Сергеевна Мишкарёва (, Омск) — российская спортсменка-баскетболист, выступает в амплуа разыгрывающего защитника. Кандидат в мастера спорта России.

Воспитанница омского баскетбола (СДЮСШОР 9), в основную команду попала в 2002 году в возрасте 15 лет, однако официальный дебют состоялся в 2004 году. На протяжении 7 лет в «Нефтянике» она выделялась стабильной игрой, была одна из столпов обороны омского клуба. В сезоне 2010/11 Елена была признана лучшим игроком команды. По окончании сезона главный тренер «Динамо-ГУВД» Борис Соколовский пригласил в Новосибирск.

В сезоне 2011/2012 Елена Мишкарёва выступала в женской Премьер-лиге чемпионата России за «Динамо-ГУВД». В составе динамовок она дебютировала в Кубке Европы. Отыграв один год в Новосибирске, Елена Мишкарёва вернулась в Нефтяник, где в сезоне 2013/14 была признана лучшей разыгрывающей «Суперлиги».

Статистика выступлений за клубы (средний показатель) 

 * — пунктиром выделена статистика выступлений в Кубке В.Кузина (отборочный турнир к Кубку России)

Примечания

Ссылки 
 Елена Мишкарёва: «Не думала, что стану профессиональной баскетболисткой»
 Профиль Елены Мишкарёвой на сайте ФИБА Европа 

Баскетболисты России
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск